Esistono più comuni francesi con questo nome

Monclar – Gers
Monclar – Lot e Garonna